Tallapoosa kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Tallapoosa (Georgia)
Tallapoosa (Missouri)
Tallapoosa (rivier), een rivier in Alabama